Lateralus – album zespołu Tool, wydany w roku 2001. Znalazł się na 1 miejscu listy Billboardu.

Tytuł odnosi się do patrzenia na świat z boku (od cząstki lateral). Jest to jedyna droga, dzięki której artysta może rozwijać się, nie tylko jako artysta ale również jako człowiek.
W łacinie medycznej pojęcie "lateralis, lateralus" i dalsza odmiana tego zwrotu odnosi się do części bocznej, przekroju bocznego, struktury położonej z boku/bocznie. Stąd też boczny aspekt głowy na okładce tej płyty.

Lista utworów 
 "The Grudge" – 8:36
 "Eon Blue Apocalypse" – 1:04
 "The Patient" – 7:13
 "Mantra" – 1:12
 "Schism" – 6:47
 "Parabol" – 3:04
 "Parabola" – 6:03
 "Ticks & Leeches" – 8:10
 "Lateralus" – 9:24
 "Disposition" – 4:46
 "Reflection" – 11:07
 "Triad" – 8:46
 "Faaip de Oiad" – 2:39

Twórcy 
 Danny Carey – perkusja
 Justin Chancellor – gitara basowa
 Maynard James Keenan – śpiew
 Adam Jones – gitara

Listy sprzedaży

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2001
Albumy Toola
Albumy wyprodukowane przez Davida Bottrilla
Albumy numer jeden w Polsce